Турткуль — топоним в Узбекистане:
 Турткуль — город в Каракалпакстане.
 Турткуль — посёлок городского типа в Андижанской области.

 «Турткулчи» — футбольный клуб из города Турткуль (также назыв. «Турткуль» — в 1992 году)

См. также 
 Турткульский район
 Тортколь
 Торткуль